Репинский:

 Репинский, Григорий Козьмич (1832—1906) — российский историк, юрист, публицист, князь, действительный тайный советник, сенатор.
 Репинский, Козьма Григорьевич (1796—1876) — действительный тайный советник, сенатор.
 Репинский, Мартин (1986—) — эстонский политик, старейшина Йыхви, депутат Рийгикогу.

См. также 
 Репинский сельсовет